Michał Markowicz (1927–2010) – polski działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji
 Michał Markowicz (ur. ok. 1986) – polski działacz harcerski, Naczelnik Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej